毅帝 Ї-ді, скорочене посмертне ім'я китайських імператорів:

 Чжу Хоучжао, 10-й імператор династії Мін
 Цзайчунь, 8-й імператор династії Цін